Zion Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Zion Township (Illinois)
 Zion Township (Minnesota)
 Zion Township (North Dakota)